Milon von Montlhéry ist der Name folgender Personen:
* Milon I. von Montlhéry († um 1102), Herr von Montlhéry und Bray-sur-Seine aus dem Haus Montlhéry
 Milon II. von Montlhéry († wohl 1118), Herr von Montlhéry und Bray-sur-Seine aus dem Haus Montlhéry